CVM est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Ciudad Victoria, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CVM, sigle composé des trois lettres C, V et M, peut faire référence à :
 Cégep du Vieux Montréal, un collège d'enseignement général et professionnel situé à Montréal, au Québec ;
 chlorure de vinyle monomère ;
Club du Vieux Manoir, une association de chantiers de jeunes française
 cyclophosphamide, vincristine and methotrexate ;
 Center for Veterinary Medicine ;
 Canadian Veterinary Medical ;
 contingent valuation method;
 cardholder verification method.

Code IATA des aéroports